Aleró (nàutica), cadascuna de les plataformes adjacents al pont de comandament que es construeixen a ambdues bandes.
 Aleró (aeronàutica), cadascuna de les superfícies de control i comandament situades en els extrems de les ales dels avions.
 Aleró (automòbil), part de la carrosseria destinada a millorar l'adherència i l'estabilitat del vehicle.